Глубо́кое  — озеро в Рузском городском округе Московской области России.

Гидрография 
Озеро Глубокое находится среди глухих, заболоченных лесов Рузского городского округа. Его площадь составляет около 59 гектаров (по другим данным — 56 га и 48 га), глубина достигает 32 метров. Вода чистая. До 1970-х годов вода в озере имела желтоватый цвет, однако после строительства системы водосборных каналов, расположенных вокруг озера, вода стала прозрачной, но уровень воды в озере при этом понизился. На дне озера обнаружены голубые глины и валуны, которые свидетельствуют о его ледниковом происхождении. Характерная особенность озера — заболоченные берега. Из озера вытекает река Малая Истра. Температура в придонных слоях воды весьма постоянна в течение года и составляет 4—6 °C.

На озере размещается гидробиологическая станция Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Биология 
В Глубоком обитают щука, окунь, ёрш, лещ, плотва, линь, уклейка, золотой карась, верховка, вьюн, ротан, налим, а также 52 вида микроскопических рачков и как минимум один вид крупных раков, найденных на глубине до 4 метров.

Прибрежная растительность состоит из тростника и хвоща.

Биостанция

См. также 
 Тростенское озеро
 Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Бассейн Истры
Озёра Московской области
Водные объекты Рузского городского округа